Favoni Eulogi, retòric romà nascut a Cartago i contemporani i deixeble de sant Agustí 
 Eulogi d'Alexandria, patriarca d'Alexandria mort el 608 
 Eulogi de Tarragona, diaca martiritzat conjuntament amb Sant Fructuós al teatre romà de Tarragona 
 Eulogi de Còrdova, màrtir a Còrdova al segle IX